«Куб 2: Гиперку́б» (, на англоязычном постере стилизован, как Cube2: Hypercube) — канадский научно-фантастический триллер 2002 года, являющийся дебютным полнометражным фильмом американского оператора Анджея Секулы. Продолжение фильма «Куб» (1997).

Цветные комнаты в индустриальном стиле из первого фильма заменили в Куб 2 на высокотехнологичные, ярко освещённые камеры. Вместо промышленных ловушек, таких как огнемёт и шипы, комнаты управляют иллюзиями, временем, пространством и реальностью.

Критики восприняли фильм смешанно. Рецензенты раскритиковали компьютерную графику, сценарий и постановку, но высоко оценили эволюцию по сравнению с первым фильмом, игру актёров, динамичность и напряжённость.

Сюжет 

Восемь незнакомых людей просыпаются в комнатах, имеющих форму куба с дверьми на каждой из шести сторон, которые ведут в такие же кубические комнаты. Позже одна из женщин, математик на пенсии, предполагает, что они находятся внутри четырёхмерного гиперкуба — тессеракта. При этом комнаты с помощью «квантовой телепортации» постоянно перемещаются. В гиперкубе пересекаются параллельные миры, время в некоторых комнатах течёт по-разному, гравитация имеет различную направленность, многие комнаты содержат смертельные ловушки.

Сюжетно картина во многом повторяет историю первой части — переход из комнаты в комнату с избеганием или преодолением ловушек, стремление найти выход. Есть сходство в образах некоторых персонажей. Однако в первом фильме о происхождении «Куба» герои картины высказывают лишь догадки, а в конце второй части показывают некую секретную организацию, затеявшую такую сложную конструкцию ради каких-то экспериментов. Герои фильма гибнут не только от ловушек, но и от действий своих соседей.

В ролях

Производство 
Первоначальный сценарий, написанный Шоном Худом, который впоследствии был переписан продюсером Эрни Барбарашем, имел существенно иной сюжет, тему и персонажей, а также набор из более чем 70 постановочных иллюстраций, которые визуализировали совершенно другие ловушки, окружение, пространственные решения. Бюджет фильма был увеличен в 4 раза по сравнению с первой частью.

Премьера 
Премьера Гиперкуба состоялась 29 июля 2002 года на München Fantasy Filmfest, а 15 апреля 2003 года он был выпущен на DVD.

Критика 
Фильм получил смешанные оценки. Мнения кинокритиков, собранные на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes разделились, и фильм получил средний рейтинг 45 %.
Немецкий сайт cinema.de, посвящённый кинопродукции, оценил фильм на 4 балла из 5 возможных.

См. также 
 Тессеракт

Примечания

Ссылки 

Фантастические фильмы 2002 года
Фильмы Канады 2002 года
Фильмы-сиквелы
Фильмы о выживании
Фильмы о похищениях людей
Психологические фильмы
Фильмы телеканала Syfy
Куб (серия фильмов)